Sandy Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Springs (Alabama)
 Sandy Springs (Georgia)
 Sandy Springs (Mississippi)
 Sandy Springs (Ohio)
 Sandy Springs (South Carolina)
 Sandy Springs (Tennessee)

Siehe auch:
 Sand Springs